Mala fait notamment référence à :
 Japa Mala ou Mâlâ, un chapelet de l'hindouisme et du bouddhisme,
 mala, le nom anglais du lièvre-wallaby de l'ouest (Lagorchestes hirsutus),
 Mala, une marque de pâte à modeler,
 mala, une langue papoue.
 goût mala ( ou ), en cuisine chinoise, un type de goût utilisé notamment dans la cuisine du Sichuan mélange du parfum du sésame et du piment et utilisé dans différents types de plat.
  (), fondue du Sichuan au parfum mala est probablement l'un des plat les plus connus utilisant ce type de goût.

Toponymie 
 Mala, une localité de République centrafricaine, chef-lieu de sous-préfecture de la Kémo. 
 Mala (508 hab.), un village de la commune d'Haría sur l'île de Lanzarote, dans les îles Canaries (Espagne),
 Mala (216 hab.), une localité de la commune de Hässleholm en Suède,
 Mala, un district de la Province de Cañete au Pérou,
 Mala Mala, une réserve de chasse située dans la Sabi Sand Reserve, dans la province de Mpumalanga en Afrique du Sud
 La pointe Mala et la plage de la Mala au Cap-d'Ail

Personnes 
 Mala, pionnier du Dubstep, britannique
 Mala, rappeur français de la Malekal Morte (avec Bram's) du 92i
 Mala, (?-1990), un célèbre chanteur de playback de films pakistanais,
 Mala Aravindan, un acteur de cinéma malaisien, 
 Mala Powers (1931-2007), une actrice américaine, 
 Malá (Muhamed Lamine Jabula Sanó, 1979-), un joueur de football de Guinée-Bissau,
 Noël Mala (1901-1964), évêque de Kasongo au Congo.
 Ray Mala (1906-1952), parfois crédité Mala, la première star 'Native-American' (venant d'Alaska), acteur ayant tenu le rôle de Melan dans le film américain Hula, fille de la brousse sorti en 1936,
 Taťána Malá (née en 1981), femme politique tchèque.
 Veronika Malá (née en 1994), joueuse tchèque de handball.

Arts et culture 
 Mala, le premier film du cinéma pakistanais en couleur.

Voir aussi
 Commune de Malå (3464 hab.), une commune de Suède,
 Malla, un matador espagnol.